Weißer Rabe steht für:

 Weißer Rabe, deutsch für corvus alvus, siehe Schildrabe
 Weißer Rabe, Redensart, siehe Liste griechischer Phrasen/Theta #Θᾶττον ἔην λευκους κόρακας πτηνάς τε χελώνας.
 Weißer Rabe soziale Betriebe und Dienste, deutsches Sozialunternehmen

Siehe auch:
 Der weiße Rabe
 White Raven – Diamant des Todes, US-amerikanischer Film von Jakub Rucinski und Andrew Stevens (1998)
 White Ravens Festival für internationale Kinder- und Jugendliteratur, internationales Literaturfestival
 Internationale Jugendbibliothek #The White Ravens, Empfehlungsliste für Kinder- und Jugendliteratur